Collège Saint-Étienne peut désigner notamment :
 le collège épiscopal Saint-Étienne de Strasbourg
 le collège Saint-Étienne de Delhi